Okręty US Navy o nazwie USS „St. Mary’s”:

 Pierwszy USS „St. Mary’s” był galerą. Zbudowany w 1798 roku, przekazany do United States Revenue Cutter Service w 1801 roku.
 Drugi  USS „St. Mary’s” był slupem wojennym. W służbie w latach 1844-1873.
 Trzeci USS „St. Mary’s” (SP-1457)  (zapis także „St. Marys”) był jednostką patrolową. W służbie w latach 1917-1918.
 Czwarty USS „St. Mary’s” (APA-126) był transportowcem. W służbie w latach 1944-1946.

Zobacz także
 „St. Mary’s” był bocznokołowcem. Nabyty przez US Navy, przemianowany na USS „Hatteras” w 1861 roku.
 CSS „St. Mary” był jednostką Konfederacji. Przejęty przez siły Unii w 1863 roku i wcielony do służby jako USS „Alexandria”.
 USS „St. Mary’s River” (LSM(R)-528) był średnim okrętem desantowym, zwodowanym w 1945 roku. 

St. Mary